

Населені пункти та їхні частини

 Добромисль — село в гміні Каменна Ґура Каменноґурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Добромисль — село в гміні Кодень Більського повіту Люблінського воєводства
 Добромисль — село в гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства
 Добромисль — село в гміні Клечев Конінського повіту Великопольського воєводства
 Добромисль — частина міста Кельці у Свентокшиському воєводстві
 Добромисль — осада в гміні Ґольчево Каменського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки